Esistono più persone di nome George Barnes:

George Barnes (1892-1953) – direttore della fotografia statunitense
George Barnes (1849-1934) – olimpionico di tiro a volo inglese
George Barnes (1880-1951) – attore del periodo del cinema muto
George Barnes (1921-1977) – chitarrista jazz statunitense